Christian Ingebrigtsen (ur. 14 kwietnia 1994) – norweski kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011) i mistrzostw świata juniorów (2014). Medalista mistrzostw Norwegii w kombinacji norweskiej.

Jego wujkiem jest Dag Ingebrigtsen, a kuzynem Tommy Ingebrigtsen.

Przebieg kariery 
Ingebrigtsen na poziomie międzynarodowym początkowo rywalizował w kombinacji norweskiej. W lutym 2011 w Libercu wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, jednak nie ukończył biegu w rywalizacji indywidualnej (Gundersen HS100/7,5 km). W lutym 2014 w Predazzo wystartował na mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 20. pozycji w rywalizacji indywidualnej na krótszym dystansie (Gundersen HS106/5 km). W styczniu 2014 w Høydalsmo zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 30. lokatę. Punktował we wszystkich swoich pięciu startach w zawodach tego cyklu (dwa razy w styczniu 2014 w Høydalsmo, dwa razy w styczniu 2015 w tej samej miejscowości i raz w styczniu 2015 w Falun), najlepszy wynik notując 11 stycznia 2015 w Høydalsmo (9. lokata – Gundersen HS94/10 km), gdzie prowadził po skoku. Tydzień później podczas zawodów tej rangi w Falun po raz ostatni w karierze wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej rozgrywanych pod egidą FIS.

W sierpniu 2016 zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS, zajmując w Kuopio 23. pozycję w konkursie FIS Cupu. W tej samej miejscowości w tym samym tygodniu, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował również w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na przełomie piątej i szóstej dziesiątki. We wrześniu 2019 w Lillehammer, także w ramach rywalizacji na igelicie, zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 5. miejsce. W październiku 2019 w Villach zwyciężył w konkursie FIS Cupu.

Ingebrigtsen stawał na podium mistrzostw Norwegii w kombinacji norweskiej – w 2015 z zespołem regionu Sør-Trøndelag (startowali w nim również Jan Schmid i Magnus Moan) zdobył złoty medal w rywalizacji drużynowej.

Osiągnięcia w skokach narciarskich

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norwescy kombinatorzy norwescy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994